Hans (Walter) Kosterlitz (de)
 Hermann Kosterlitz

 Transition Berezinsky-Kosterlitz-Thouless